Starman (1964), een reeks van vier films, gebaseerd op de Japanse Super Giants-serials
 Starman (1984), een Amerikaanse sciencefictionfilm
 Starman (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie die liep van 1986 t/m 1987
 Starman (David Bowie), een nummer van het album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars van de Britse glamrockartiest David Bowie
 Starman (personage), een superheld van DC Comics